Bristol & District League 1894–95 var den tredje sæson af den engelske fodboldliga Bristol & District League, som efter sæsonen skiftede navn til Western Football League. I forhold til sæsonen før var ligaen blevet udvidet fra 20 til 23 hold, så Divison 1 var blevet udvidet fra 10 til 12 hold, mens Division 2 blev udvidet fra 10 til 11 hold.

Resultater

Division 1 

Division 1 havde deltagelse af tolv hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Hereford Thistle FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

Division 2 

Division 2 blev spillet for anden gang og havde deltagelse af elleve hold, heraf syv reservehold for hold i Division 1, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Warmley FC's reservehold, som dermed vandt Division 2 for anden gang.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – Western League

Noter 

Sæsoner i Western Football League
Fodbold i 1894
Fodbold i 1895